Nueva Granada kan syfta på:

Colombia 

 Nueva Granada (kommun), Magdalena, 
 Nueva Granada, Colombia, 
 Galeras (ort), Sucre,

Honduras 

 Nueva Granada, Honduras, Departamento de Cortés,

Mexiko 

 Nueva Granada, Mexiko, Chiapas, Tapachula,